Лондон 2012 — первый турнир серии Гран-при ФИДЕ 2012/2013 годов, проходил в Лондоне с 20 сентября по 4 октября. Проходил в том же самом месте, где в марте 2013 года проходил турнир претендентов по шахматам 2013.

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница

Гран-при ФИДЕ
Шахматные турниры в Англии
2012 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Лондоне
2012 год в Лондоне
Сентябрь 2012 года
Октябрь 2012 года
Спорт в Великобритании в 2012 году